Arcangelo Raffaele e Tobiolo – dipinto attribuito a Piero del Pollaiolo, 1465-1470 circa,  olio su tavola, Galleria Sabauda, Torino
 Arcangelo Raffaele e Tobiolo – dipinto di Tiziano, 1512-1514 circa, olio su tavola, Gallerie dell'Accademia, Venezia

Pagine correlate 
Tobiolo e l'angelo